L'as de trèfle est une carte à jouer. 
 As de trêfle est un groupe de rock acoustique français actif de 1996 à 2015.
 As de Trèfle est la marque de l'entreprise Grieshaber et Cie spécialisée dans le papier.